Mecze grupy B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy AVC rozegrane zostały w dniach od 28 do 30 stycznia 2009 roku w stolicy Pakistanu - Islamabadzie.

W grupie B znalazły się cztery drużyny: Bangladesz, Makau, Malediwy oraz Pakistan.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskały reprezentacje Pakistanu i Bangladeszu.

Tabela 
Grupa B

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Malediwy – Bangladesz 
Sobota, 28 stycznia 2009
14:00 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 300

 Czas trwania meczu: 72 minuty

Pakistan – Makau 
Sobota, 28 stycznia 2009
18:03 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 1500

 Czas trwania meczu: 60 minut

Makau – Malediwy 
Niedziela, 29 stycznia 2009
14:00 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 600

 Czas trwania meczu: 110 minut

Pakistan – Bangladesz 
Niedziela, 29 stycznia 2009
17:18 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 1600

 Czas trwania meczu: 67 minut

Makau – Bangladesz 
Poniedziałek, 30 stycznia 2009
14:16 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 700

 Czas trwania meczu: 97 minut

Pakistan – Malediwy 
Poniedziałek, 30 stycznia 2009
17:15 (UTC+5) - Liaquat Gymnasium, Islamabad - Widzów: 1700

 Czas trwania meczu: 65 minut

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Bangladesz 
Trener: Mohammad Sohel

Makau 
Trener: Leong Veng TongAsystent: Sou Tong Man

Malediwy 
Trener: Mohamed SharafAsystent: Mohamed Shah

Pakistan 
Trener:  Ali Reza MoameriAsystent: Muhammad Jameel

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010